Coandă (['kwandə]):
 Constantin Coandă
 Henri Coandă
 Efeito Coandă
 Aeroporto Internacional Henri Coandă
 Coandă-1910